La famiglia Origlia o Aurilia è stata una famiglia nobile italiana.

Ebbe importanti incarichi nel Regno di Napoli durante il XIV secolo, in particolare con Gorello Origlia, membro più celebre della casata, che fu gran protonotario sotto il re Ladislao d'Angiò-Durazzo. A lui si deve la fondazione nel 1411 della chiesa di Sant'Anna dei Lombardi di Napoli. Nel XV secolo gli Origlia furono inseriti tra i cittadini veneziani.

Storia 

Lo storico Camillo Tutini fa risalire l'origine della famiglia Origlia alla gens Aurelia dell'antica Roma, che annovera tra i suoi antenati l'imperatore Antonino Pio e la madre di Giulio Cesare, Aurelia Cotta. Gli Origlia si sarebbero poi trasferiti in Campania, come altre famiglie di Roma, in seguito alle invasioni barbariche che devastarono l'Urbe. Il Tutini pone alla base delle sue affermazioni le iscrizioni rinvenute su dei marmi descritti da Giulio Cesare Capaccio sui quali ci sarebbe scritto:

Francesco Elio Marchese e Luigi Contarino affermano, al contrario, che gli Origlia siano originari della Catalogna, venuti a Napoli sotto il re Roberto d'Angiò al seguito di Violante d'Aragona o di Sancia di Maiorca.

Gli storici Angelo di Costanzo e Giovanni Antonio Summonte convergono, invece, sul fatto che la famiglia Origlia fosse originaria della Francia e si stabilì nel capoluogo campano al seguito di Carlo I d'Angiò.

Carlo De Lellis nel secondo volume dei suoi Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli, confutando le precedenti ipotesi, sostiene che sia di origini napoletane, soprattutto perché gli Origlia furono aggregati al Seggio di Porto dei Sedili di Napoli, onore che si era soliti concedere alle famiglie nobili della città. Il De Lellis ipotizza inoltre che il cognome Origlia possa derivare dal latino aurum, che significa oro, stesso metallo con cui sarebbe stato fabbricato lo scudo di un cavaliere di questa famiglia distintosi in varie battaglie, che vi aggiunse una banda da destra a sinistra e due conchiglie, simbolo di lacrime per il sangue versato dai nemici, cioè lo stesso stemma degli Origlia.

Nell'anno 992 si hanno le prime notizie sugli esponenti della famiglia Origlia. Infatti, durante l'impero di Basilio II Bulgaroctono a Napoli, si ha notizia dei due fratelli Giovanni e Pietro, figli di Gregorio, appellati con il titolo di dominus. Nel 1275, ai tempi del re Carlo I d'Angiò, Giovanni Origlia insieme ai fratelli Jacopo, Tommaso, Roberto e Cesario ottennero il titolo di barone.

Nel 1384 un Antonio Origlia divenne siniscalco e camerlengo del re Carlo III d'Angiò-Durazzo, assumendo poi il comando militare di Sorrento con il grado di capitano, mentre nel 1390 un Orlando Origlia divenne membro dell'Ordine costantiniano di San Giorgio e ciambellano della regina Giovanna I d'Angiò, assumendo anche la signoria sul castello di Torre Santa Susanna.

Nel 1406 Gorello Origlia, membro più celebre della casata, fu gran protonotario, e già sotto il governo di Carlo III possedeva il titolo di conte di Caiazzo e i feudi di Acerra, Camerota, Casal di Principe ed Ottaviano.

Alla sua morte Gorello fu seppellito a Napoli nella chiesa di Sant'Anna dei Lombardi, da lui fatta edificare nel 1411, dove è possibile leggere sulla lapide il seguente epigrafe:

Nel 1449 un Jacopo Origlia dell'Ordine dei frati minori fu nominato da papa Innocenzo VIII vescovo di Canne, arcivescovo di Nazareth e consigliere del re Ferrante d'Aragona.

La casata si estinse nel XVII secolo con Giovanna Origlia, ultima discendente, figlia di Antonio Maria Origlia e Giulia Pandone, andata in sposa a Cesare Brancaccio.

Con R.D. del 19 agosto 1912 e RR.LL.PP. del 17 novembre dello stesso anno fu riconosciuto alla casata il titolo di nobile. Nel 1922 fu iscritta nell'Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano.

Albero genealogico 
Di seguito è riportato l'albero genealogico della famiglia Origlia da Giovanni, vivente nel XIII secolo, fino all'ultima discendente Giovanna, vissuta nel XVII secolo, secondo una ricostruzione del genealogista Carlo De Lellis:

Note 
Annotazioni

Riferimenti

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Famiglie campane